Gallatin kan avse:

Geografi
 Gallatin, Missouri – en huvudort i Daviess County, Missouri
 Gallatin, Tennessee – en huvudort i Sumner County, Tennessee
 Bozeman Yellowstone International Airport – en flygplats i Gallatin County, Montana hette tidigare Gallatin Field.

Personer
 Albert Gallatin, schweizisk-amerikansk etnolog, lingvist, politiker och diplomat.

Se även 
 Gallatin County